Граур — фамилия. Известные носители:

 Граур, Александр (1900—1988) — румынский лингвист, специалист в области романских языков и общего языкознания.
 Граур, Иван Филиппович (1928—2014) — начальник Всесоюзного промышленного объединения горнорудных предприятий «Союзрудa», Герой Социалистического Труда.